Валентин Григорьевич Павлюков (род. 26 апреля 1938, Саратовская область) — советский организатор и руководитель производства, генеральный директор Саратовского электроагрегатного производственного объединения в 1980—1997 годах. Заслуженный работник промышленности СССР.

Биография 
Родился 26 апреля 1938 года в селе Берёзовка Петровского района Саратовской области.

Был третьим сыном в семье. Валентину едва исполнилось 3 года, как началась Великая Отечественная война. Отец Григорий Евсеевич погиб в декабре 1941 года в боях под Волоколамском, защищая Москву, и мать Александра Павловна с этого времени воспитывала сыновей одна. В 1946 году семья переехала в город Саратов.

В 1955 году окончил среднюю школу в Саратове и поступил в Саратовский автомобильно-дорожный институт, который с отличием окончил в 1960 году по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

С 1960 года начал работать в одном из механических цехов завода № 306 — Саратовского завода электроагрегатного машиностроения (СЗЭМ) Саратовского (в 1962—1965 годах — Приволжского) совнархоза — Министерства авиационной промышленности СССР (с 1965 года) — оборонного предприятия по производству электронных и сложных электротехнических изделий. В 1960—1966 годах — технолог цеха, начальник технического бюро, заместитель главного технолога, главный технолог завода № 306 — СЗЭМ. 

В 1966—1980 годах — главный инженер СЗЭМ Министерства авиационной промышленности СССР, который был преобразован в Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО). За высокие производственные достижения по итогам восьмой (1966—1970), девятой (1971—1975), десятой (1976—1980) пятилеток был трижды награждён орденами Трудового Красного Знамени.

В 1980—1997 годах — генеральный директор Саратовского электроагрегатного производственного объединения — ОАО «СЭПО» (ныне ООО — «СЭПО-ЗЭМ»).

Работая в должностях главного инженера, а затем и генерального директора СЭПО, внёс значительный вклад в развитие руководимого предприятия. Именно при Павлюкове объединение достигло наивысшего расцвета и в первой половине 1980-х годов прочно заняло лидерство в отрасли и области, как по линии производства, так и по социальным вопросам. В это время было реконструировано производство, развивались мощности предприятия, строились новые корпуса, улучшались бытовые условия и культура производства. Строился профилакторий и многие другие объекты соцкультбыта, ухоженный вид обрели жилые посёлки заводчан, а жилья с 1981 года стало сдаваться не менее 300 квартир в год. За высокие производственные достижения по итогам одиннадцатой пятилетки (1981—1985) генеральный директор СЭПО Министерства авиационной промышленности СССР В. Г. Павлюков награждён орденом Ленина.

В 1986 году стал одним из первых учредителей Торгово-промышленной палаты (ТПП) Саратовской области. До 2015 года являлся председателем Совета старейшин ТПП Саратовской области.

C 1997 года — советник губернатора Саратовской области.

Имеет научные труды по химической обработке металлов (обработка стали азотированием), автор ряда научных статей, изобретений, отмеченных медалями ВДНХ СССР.

Живёт в Саратове.

Кандидат технических наук. Член-корреспондент Поволжского отделения Российской инженерной академии.

Заслуженный работник промышленности СССР (20.12.1991). Почётный авиастроитель.

Награды 
 Орден За заслуги перед Отечеством 4 степени (15.06.1996) — за заслуги перед государством, большой вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетний добросовестный труд;
 орден Ленина (07.08.1986);
 3 ордена Трудового Красного Знамени (26.04.1971; 08.07.1976; 10.03.1981);
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»  (1970);
 Медаль «Ветеран труда» (30.05.1985);
 Золотая и серебряная медали ВДНХ СССР;
 Медаль имени В. Н. Челомея за выдающиеся работы в области ракетно-космической техники;
 Золотая медаль имени К. Э. Циолковского «3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений»;
 Золотая медаль имени С. П. Королева «За выдающиеся заслуги в области ракетно-космической техники».

Примечания

Ссылки 
 П. Е. Бибиков. Генеральный директор СЭПО / Авангард. - 25 апреля 2008 г. - № 14 (4690).
 Павлюков Валентин Григорьевич // Кто есть кто в Саратовской области
 Павлюков Валентин Григорьевич // Деловой Саратов
 Павлюков Валентин Григорьевич // Виртуальный музей СГТУ
 Павлюков Валентин Григорьевич // ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы»
Заслуженные работники промышленности СССР
Выпускники Саратовского технического университета